Megapallifera wetherbyi är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney 1874.  Megapallifera wetherbyi ingår i släktet Megapallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
wetherbyi